5x86 steht für folgende Mikroprozessoren:

 AMD Am5x86 der Firma AMD (Advanced Micro Devices)
 Cyrix 5x86 der Firma Cyrix (identisch zum IBM5x86)
 ST5x86 der Firma SGS-Thomson

Siehe auch:

 Liste von Mikroprozessoren